Джузе́ппе Бья́нка (; 1801—1883) — итальянский ботаник.

Биография 
Родился в городе Авола на Сицилии в семье Коррадо Бьянки и Анны Молизины. Учился праву, продолжая семейную традицию, однако вскоре стал изучать языки и естественные науки. Большое влияние на Бьянку оказало чтение книги Дж. Гуссоне Prodromus della flora Siciliana (1827). Джузеппе решил создать более подробную монографию флоры Аволы. В 1839 году он в журнале Atti della Accademia gioenia di scienze naturali in Catania опубликовал 50-страничную сводку. Перед собственно ботанической частью Бьянка опубликовал топографический обзор местности, акцентировав внимание на зависимости растительности от химических компонентов почвы.

Бьянка, будучи карбонарием, в 1848 году принимал участие в буржуазно-демократической революции. После её подавления вернулся к частной жизни.

Дж. Бьянка также занимался изучением сельскохозяйственных культур, их болезней и перспектив выращивания. В 1871 году его монография по культивированию миндаля на Сицилии была удостоена приза аграрной выставки в Сиракузах. Бьянка выделил 559 разновидностей миндаля. В 1881 году он провёл сходную монографическую обработку рожкового дерева.

В 1878 году Джузеппе Бьянка издал монографию территории Аволы — истории, географии, экономики.

Скончался Джузеппе Бьянка 12 ноября 1883 года.

Некоторые публикации

Таксоны, названные в честь Дж. Бьянки 
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]

Литература 
 

Ботаники Италии
Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века